ProactivaNET ITSM Software es una herramienta integral en la gestión de servicios de TI certificada en 13 procesos PinkVERIFY 2011 e ITIL Software Scheme nivel Gold.
Su fabricante es Espiral Microsistemas S.L. y su sede central está en España (Espacio Tecnológico Molinón, Gijón, Asturias) y tiene oficinas propias en México, Perú, Colombia y Chile.

Productos 
- ProactivaNET Inventario: audita y realiza el inventario de todo el parque informático automáticamente, así como toda la electrónica de red y las licencias de software (SAM, Software Asset Management).

- ProactivaNET Service Desk: facilita la gestión de incidencias, peticiones, problemas, cambios, entregas y niveles de servicio desde su registro inicial hasta su cierre, incorporándo estándares internacionales de buenas prácticas como ITIL® e ISO 20000 integrando el Catálogo de Servicios ofrecido por la organización.

- ProactivaNET CMDB: da visibilidad a la dirección de los costes de provisión de servicio y justifica los gastos en TI.  

ProactivaNET Service Desk puede integrarse con ProactivaNET Inventario y con ProactivaNET CMDB, formando entre las tres una suite imprescindible para la optimización de cualquier servicio de soporte informático.

Referencias 

http://www.pinkelephant.com/PinkVerify/ITILSoftwareSchemeToolsets.htm

Enlaces externos 

 Página web ProactivaNET.
 Blog de ProactivaNET
 Youtube de ProactivaNET
 Twitter de ProactivaNET
 Facebook de ProactivaNET

Software 
IT Service Management